Gerhard Riedmann ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Riedmann (Schauspieler) (1925–2004), österreichischer Schauspieler
 Gerhard Riedmann (Schriftsteller) (1933–2003), italienischer Schriftsteller